Tomba – luogo in cui sono sepolti i resti di un morto

Geografia
Tomba – montagna delle prealpi bellunesi
Tomba di Pesaro – precedente denominazione (fino al 1938) del comune italiano di Tavullia
Tomba di Senigallia – precedente denominazione (fino al 1921) del comune italiano di Castel Colonna
Tomba – fortezza di Verona
Tomba – frazione di Mereto di Tomba in provincia di Udine

Altro
Alberto Tomba – sciatore italiano
Tullio Tomba – politico italiano
Tomba – classe di navi da appoggio russe
Tomba! – videogioco del 1997

Altri progetti